Příjmení Hovorka, přechýleně Hovorková, nosí více osobností:

 David Hovorka (* 1993) – český fotbalový obránce či záložník
 František Hovorka (rozcestník) – více osob
 Jaroslav Hovorka (* 1950) – český režisér
 Jindřich Hovorka (1937–2006) – český houslista
 Karel Hovorka starší (1924–1988) – český herec
 Karel Hovorka mladší (* 1951) – český herec
 Ladislav Hovorka (* 1935) – český fotbalista
 Lenka Hovorková (* 1992) – česká modelka
 Ludvík Hovorka (* 1963) – český politik
 Marek Hovorka (* 1984) – slovenský lední hokejista
 Marek Hovorka (fotbalista) (* 1991) – český fotbalista
 Marie Naumanová-Hovorková (1897–1986) – česká spisovatelka
 Michal Hovorka (* 1974) – český zpěvák
 Peter Hovorka (* 1968) – slovenský fotbalista
 Václav Hovorka (* 1931) – český fotbalista

fiktivní postavy
 Kateřina Hovorková, babička Máničky z Divadla Spejbla a Hurvínka

Česká příjmení
Slovenská příjmení